Snoopy vs. the Red Baron (computerspel), een computerspel voor de PlayStation 2, PlayStation Portable, en PC, uitgebracht in 2006
 Snoopy vs. the Red Baron (album), een album uit 1966 van de Amerikaanse popgroep The Royal Guardsmen
 Snoopy vs. the Red Baron (nummer), een single uit 1967 van de Amerikaanse popgroep The Royal Guardsmen